Jméno a příjmení Václav Vacek má více nositelů:

 Václav Vacek (1877–1960) – politik KSČ, pražský primátor
 Václav Vacek (houslař) (* 1941) – pražský houslař (Cremona, ND), syn houslisty Václava Vacka
 Václav Vacek (houslista) (1918–1992) – český houslista a hudební pedagog, bratr Karla Václava Vacka
 Václav Vacek (chemik) (* 1945) – český chemik
 Václav Vacek (kněz) (* 1946) – progresivní katolický kněz ve farnosti Letohrad a spisovatel

druhé jméno
 Jaroslav Václav Vacek (1865–1935) – český kněz, hudební skladatel a spisovatel
 Karel Václav Vacek (1908–1982) – český hudební pedagog a skladatel, sbormistra a dirigent

Související články 
 Vacek – příjmení